

Куватово — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Куватово — присілок, Кувандицький район, Оренбурзька область